Адальбе́ро (Адальберо́н, Адельберо́н) (, ) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Адальберон I — епископ Меца (929—962)
 Адальберо — пфальцграф Саксонии (965—966, 972)
 Адальберон — архиепископ Реймса (969—989)
 Адальберон — епископ Лана (977—1030/1031)
 Адальберон II — епископ Вердена (984), епископ Меца (984—1005)
 Адальберо — герцог Каринтии (1011—1035)
 Адальберон — епископ Вюрцбурга (1045—1090), святой
 Адальберон II — маркграф Штирии (1074—1088)